Peploe ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Peploe (* 1942), tansanisch-britische Drehbuchautorin und Regisseurin 
 Mark Peploe (* 1943), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Samuel Peploe (1871–1935), britischer Maler

Siehe auch:
 Peplow